Lachmayer ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Lachmayer (* 1943), österreichischer Rechtswissenschaftler
 Herbert Lachmayer (* 1948), österreichischer Kurator
 Konrad Lachmayer (* 1978) österreichischer Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Otto Lachmayer (1896–1988), österreichischer Oberlandesgerichtspräsident